Ante Rukavina, chorwacki piłkarz, zawodnik Panathinaikosu Ateny
 Tomislav Rukavina, chorwacki piłkarz, ostatnio zawodnik Hajduka Split
 Antonio Rukavina, serbski, zawodnik TSV 1860 Monachium